Lekkoatletyka na Igrzyskach Afrykańskich 2007 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk krajów Afryki rozegrano na Stade 5 Juillet 1962 w Algierze pomiędzy 18 i 22 lipca.

Druga zawodniczka konkursu rzutu młotem kobiet – Nigeryjka Susan Adeoye Olufunke została zdyskwalifikowana za doping, jej rezultat (64,04) został anulowany, a srebrny medal odebrany.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

2007 w lekkoatletyce
2007
Lekkoatletyka w Algierii
Igrzyska Afrykańskie 2007